Хёвюдборгарсвайдид ( — «Столичный регион») — регион в Исландии.

Регион Хёвюдборгарсвайдид является одним из 8 регионов Исландии и находится в её юго-западной части. В основном охватывает столицу страны Рейкьявик и его пригороды. Здесь проживает 2/3 населения Исландии. Площадь региона составляет 1062 км². Численность населения — 200 969 человек (2008 год). Плотность населения равна 189,24 чел./км². Административный центр — город Рейкьявик.

На западе побережье региона Хёвюдборгарсвайдид омывается водами Атлантического океана, на севере от него лежит регион Вестюрланд, на востоке — регион Сюдюрланд, на юге — регион Сюдюрнес.

Население

Административное деление 
Регион административно подразделяется на 1 округ (сислу) и 6 «свободных общин».

Примечания 

Регионы Исландии
Хёвюдборгарсвайдид